Placoptila är ett släkte av fjärilar. Placoptila ingår i familjen signalmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Signalmalar
Placoptila